Peter Doherty (ur. 1940) – immunolog australijski, laureat Nagrody Nobla
 Peter Doherty (1913–1990) – północnoirlandzki piłkarz